Queen + Adam Lambert Tour 2014—2015 — мировой концертный тур британской рок-группы «Queen» и американского певца Адама Ламберта в 2014 и 2015 годах. После тура Queen + Adam Lambert Tour 2012 года и выступления на музыкальном фестивале iHeart Radio в 2013 году группа объявила о туре по Северной Америке в 2014 году. После ошеломляющего успеха их североамериканского тура осенью они расширили его до Австралии, Новой Зеландии и Азии, а затем Европы в начале 2015 года. Тур по Южной Америке состоялся в сентябре 2015 года. По данным Pollstar, весь тур 2014—2015 годов собрал 68,7 миллионов долларов и занял 35 место в топ-100 мировых туров 2014 года и 46 место в 2015 году.

Предпосылки 

Проект «Queen + Адам Ламберт» впервые гастролировал вместе в 2012 году. В следующем 2013-м году «Queen» и Ламберт дали только один концерт в MGM Grand Garden Arena. Этот концерт был частью музыкального фестиваля iHeartRadio. К группе на сцене, на несколько песен, присоединилась американский группа «Fun». Концерт был встречен положительными отзывами.

6 марта 2014 года «Queen» и Ламберт заявили на пресс-конференции в Соединенных Штатах и через QueenOnline, что они будут гастролировать по Северной Америке в июне и июле 2014 года, начиная с Чикаго, включая концерты в легендарном зале Madison Square Garden в Нью-Йорке и на The Forum в Лос-Анджелесе, где группа последний раз выступал в 1982 году. Тур начался с хорошо знакомого выступления в iHeartRadio Theater в Лос-Анджелесе.

2 апреля было объявлено, что «Queen» впервые в своей карьере сыграют в Южной Корее на фестивале Super Sonic. В тот же день было объявлено, что Queen и Ламберт будут играть на одном фестивале франшизы в Японии. Последний раз «Queen» играли в Японии с Полом Роджерсом восемь лет назад.

19 мая было объявлено, что «Queen» и Ламберт сыграют несколько концертов в Австралии. Это был первый раз, когда «Queen» играли в стране с 1985 года. «Queen» и Lambert должны были выполнить по одному концерту в Перте, Сиднее, Мельбурне и Брисбене. 26 мая был добавлен второй концерт на стадионе Rod Laver Arena в Мельбурне. На следующий день был добавлен второй концерт на Allphones Arena в Сиднее. 16 июля был объявлен концерт на оклендской Vector Arena. Через неделю был анонсирован второй концерт в Vector Arena. 29 сентября 2014 года «Queen» и Ламберт объявили о европейской части тура, включая два концерта в The O2 в Лондоне 17 и 18 января 2015 года.

Три специальных выступления были сыграны для «X FACTOR» (Великобритания), шоу Хелены Фишер 25 декабря 2014 года, и в канун Нового года в Westminster Hall, где они впервые сыграли песню «Drowse» на репетиции, в Лондоне 31 декабря 2014 года. 85 000 билетов за каждый ночной концерт Rock In Rio были раскуплены всего за 3 часа.

Сет-лист 
{{Скрытый блок|header=Южноамериканский сет-лист</div>|content=#"One Vision"
"Stone Cold Crazy"
"Another One Bites the Dust"
"Fat Bottomed Girls"
"In the Lap of the Gods... Revisited"
"Seven Seas of Rhye"
"Killer Queen"
"Don't Stop Me Now"
"I Want to Break Free"
"Somebody to Love"
"Love of My Life"
"39"
"These Are the Days of Our Lives"
"Bass Solo"
"Drum Battle"
"Under Pressure"
"Save Me"
"Ghost Town"
"Who Wants to Live Forever"
"Last Horizon"
"Guitar Solo"
"Tie Your Mother Down"
"All Your Love Tonight"
"I Want It All"
"Radio Ga Ga"
"Crazy Little Thing Called Love"
"The Show Must Go On"
"Bohemian Rhapsody"
Виступ на біс:
"We Will Rock You"
"We Are the Champions"
"God Save the Queen (tape)"
Other Songs:
«'39», "Bass Solo" і "Tie Your Mother Down" не исполнялась на Rock in Rio. 
"The Show Must Go On" была перенесена после гитарного соло на Rock in Rio.
«A Kind of Magic» была исполнена вместо «These Are the Days of Our Lives» на Rock in Rio.
«Las Palabras de Amor» игралась на месте «'39» в Аргентине.
Гурт репетировал "Let Me Entertainment You" в саундчеках перед финальным концертом в Южной Америке, хотя никогда не исполнялась во время тура.}}

Даты тура 
Список концертов, с указанием даты, города, страны, места проведения, числа проданных билетов, количеством доступных билетов и валовом доходе

Отменены

Участники тура 

 Брайан Мэй — электрические и акустические гитары, бэк-вокал, главный вокал в «Love Of My Life», «'39 », «Teo Torriate (Let Us Cling Together)» и «Las Palabras de Amor (The Words of Love)» и вокал в «I Want It All»
 Роджер Тейлор — барабаны, перкуссия, бэк-вокал, главный вокал в «These Are the Days of Our Lives» и «A Kind of Magic» и общий главный вокал в «Under Pressure»
 Адам Ламберт — главный вокал
 Фредди Меркьюри — вокал (предварительно записан в «Love Of My Life» и «Bohemian Rhapsody»)

Дополнительные музыканты:

 Спайк Эдни — клавишные, бэк-вокал
 Нейл Фейрклаг — бас-гитара, бэк-вокал
 Руфус Тайгер Тейлор — ударные, дополнительные барабаны, бэк-вокал

Комментарии

Примечания

Ссылки 

 «Queen + Adam Lambert Tour 2014» на сайте queenconcerts.com(англ.)
 «Queen + Adam Lambert Tour 2015» на сайте queenconcerts.com(англ.)
Концертные туры Queen